Monti (Sardynia)
 Monti (rione Rzymu)